Whitestone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Whitestone – miejscowość w Ontario (Kanadzie)
 Whitestone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire